Джо́рджес () — многозначный термин.

Топонимы 
 Джорджес — река, протекающая по штату Новый Южный Уэльс, Австралия.
  — тауншип в штате Пенсильвания, США.

Персоналии 
 Джорджес, Джон (род. 1960) — американский бизнесмен и филантроп.
 Джорджес, Кенрик (род. 1955) — композитор и музыкант, автор слов и музыки государственного гимна Сент-Китса и Невиса.